Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2000 war die elfte Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 1. bis 9. Juli 2000 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt.

Weltmeister wurde der Taiwaner Chao Fong-Pang durch einen 17:6-Sieg im Finale gegen den Mexikaner Ismael Páez. Titelverteidiger Nick Varner schied in der Runde der letzten 64 gegen den Engländer Kevin Smith aus. Oliver Ortmann erreichte als bester Deutscher das Achtelfinale und verlor dieses gegen Chao.

Modus 
Die 96 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 

Die folgenden 16 Spieler belegten in ihrer Gruppe den fünften Platz.

Die folgenden 16 Spieler belegten in ihrer Gruppe den sechsten Platz.

Finalrunde

Weblinks 
 WPA World Pool Championship 2000 auf azbilliards.com

Quellen 

2000
Poolbillardveranstaltung 2000
Billardturnier in Cardiff